Abutre-barbudo -  Abutre de com cabeça e ventre dourados e asas escuras, que também dá pelo nome de quebra-ossos

 Gyps fulvus - abutre de grande porte de pescoço longo e penas claras, da família dos Accipitrídeos, existente em Portugal, também denominado grifo.